Harry Styles — дебютный студийный альбом британского исполнителя Гарри Стайлза, вышедший 12 мая 2017 года на лейблах Erskine Records и Columbia Records. Альбом возглавил многие хит-парады мира, включая американский Billboard 200 и британский UK Albums Chart.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic, Entertainment Weekly, Rolling Stone, The Independent; журнал NME сравнил его музыку с альбомами ZZ Top, Aerosmith и Sheryl Crow).

Альбом дебютировал на позиции № 1 в чарте UK Albums Chart с тиражом 57,000 копий, став вторым диском участника One Direction, достигшим вершины хит-парада Великобритании, вслед за Zayn's Mind of Mine в апреле 2016 года. Диск также дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200 с тиражом 230,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 193,000 истинных альбомных продаж. Это высший результат для альбома британского мужчины-исполнителя за всю эру Nielsen SoundScan, начиная с 1991 года.

Итоговые списки

Список композиций 
По данным сайта Genius.

Замечания
  — сопродюсер

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 

Поп-рок-альбомы
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2017 года
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Гарри Стайлза
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart